Мери Ел Фанинг (, рођена 9. априла 1998. у Конјерсу, Џорџија) америчка је глумица. Млађа је сестра америчке глумице Дакоте Фанинг.

Филмографија 

|-
| 2001. || Зовем се Сем || -{I Am Sam}- || млађа Луси|| 
|-
| 2003. || Татино обданиште || -{Daddy Day Care}- || Џејми|| 
|-
| 2004. || Испод тепиха || -{The Door in the Floor}- || Рут Кол|| 
|-
| 2005. || Мој комшија Tоторо || -{My Neighbor Totoro}- || Меи Кусакабе || Дизнијева синхронизација
|-
| 2005. || Вин Дикси || -{Because of Winn-Dixie}- || Слаткица Томас || 
|-
| 2006. || Дежа ви || -{Déjà Vu}- || Ејби || 
|-
| 2006. || Вавилон || -{Babel}- || Деби Џоунс || 
|-
| 2006. || Желим некога с ким могу да једем сир || -{I Want Someone to Eat Cheese With}- || Пенелопи || 
|-
| 2007. || Деветке || -{The Nines}- || Ноел|| 
|-
| 2007. || Кривица || -{Reservation Road}- || Ема Лернер|| 
|-
| 2008. || Необични случај Бенџамина Батона || -{The Curious Case of Benjamin Button}- || Дејзи са 6 година || 
|-
| 2008. || Фиби у земљи чуда || -{Phoebe in Wonderland}- || Фиби Лихтен || 
|-
| 2009. || Астро дечак || -{Astro Boy}- || Грејс||глас 
|-
| 2010. || Крцко Орашчић 3Д || -{The Nutcracker in 3D}- || Мери || 
|-
| 2010. || Негде || -{Somewhere}- || Клио || номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољег младог глумца/глумицу
|-
| 2011. || Супер 8 || -{Super 8}- || Алис Дејнард|| номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољег младог глумца/глумицуноминација - Награда Сателит за најбољу глумицу у споредној улозиноминација - МТВ филмска награда за највеће глумачко открићеноминација - Награда Сатурн за најбољег младог глумца/глумицу
|-
| 2011. || Између светова || -{Twixt}- || Ви || 
|-
| 2011. || Купили смо зоо врт || -{We Bought a Zoo}- || Лили Миска|| 
|-
| 2011. || Џинџер и Роза || -{Ginger & Rosa}- || Џинџер || номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољег младог глумца/глумицуноминација - Британска независна филмска награда за најбољу глумицу у главној улози
|-
| 2014. || Сасвим ниско || -{Low Down}- || Ејми-Џо Албани|| 
|-
| 2014. || Млади || -{Young Ones}- || Мери Холмс|| 
|-
| 2014. || Грдана - зла вила || -{Maleficent}- || Ружица || номинација - Награда Сатурн за најбољег младог глумца/глумицу
|-
| 2014. || Тролови из кутије || -{The Boxtrolls}- || Вини|| 
|-
| 2015. || Трамбо || -{Trumbo}- || Никола Трамбо || номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставуноминација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољу филмску поставу
|-
| 2015. || Све о Реј || -{About Ray}- || Реј || 
|-
| 2016. || Демон под рефлекторима || -{The Neon Demon}- || Џеси ||
|-
| 2016. || Жена 20. века || -{20th Century Women}- || Џули || пост-продукција
|-
| 2016. || Како разговарати са девојкама на журкама || -{How to Talk to Girls at Parties}- || ?|| пост-продукција
|-
| 2017. || На посебна те водим места || -{All the Bright Places}- || Вајолет Марки|| 
|-
| 2017. || Живети ноћу || -{Live by Night}- || Лорета Фигис|| 
|-
| 2017. || Олуја у звездама || -{A Storm in the Stars}- || Мери Шели || 
|-
| 2019. || Кишни дан у Њујорку || -{A Rainy Day in New York}- || Ешлајт Енрајт ||
|-
| 2019. || Грдана — господарица зла || -{Maleficent: Mistress of Evil}- || Ружица ||
|- 
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
| 2002. || Отети || -{Taken}- || Али Киз са 3 године || епизода: -{Charlie and Lisa}- 
|-
| 2003. || Суткиња Ејми || -{Judging Amy}- || Рошел Кобс|| епизода: -{Maxine Interrupted}- 
|-
| 2003. || Истражитељи из Мајамија || -{CSI: Miami}- || Моли Вокер|| епизода: -{Death Grip}- 
|-
| 2004. || Место злочина: Њујорк || -{CSI: NY}- || Џени Комо|| епизода: -{Officer Blue}- 
|-
| 2006. || Доктор Хаус || -{House}- || Стела Далтон|| епизода: -{Need to Know}- 
|-
| 2006. || Ред и закон: Одељење за специјалне жртве || -{Law & Order: Special Victims Unit}- || Иден || епизода: -{Cage}- 
|-
| 2006. || Изгубљена соба || -{The Lost Room}- || Ана Милер||3 епизоде
|-
| 2006–2007 || Злочиначки умови || -{Criminal Minds}- || Трејси Бел||2 епизоде
|-
| 2007. ||Прљави секси новац || -{Dirty Sexy Money}- || Кики Џорџ||пилот епизода
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1998.
Америчке глумице
Биографије живих особа